Первый стиль древнеримской живописи
 Второй стиль древнеримской живописи
 Третий стиль древнеримской живописи
 Четвёртый стиль древнеримской живописи